Лев может означать:

 Лев — вид хищных млекопитающих семейства кошачьих.
 Лев — мужское имя.
 Лев () — зодиакальное созвездие северного полушария неба между Раком и Девой.
 Малый Лев (созвездие) () — созвездие северного полушария.
 Лев — крохотный ударный кратер в юго-восточной части Моря Кризисов на видимой стороне Луны.
 Лев — пятый знак зодиака.
 Лев в геральдике — один из старейших и самых популярных геральдических символов.
 Болгарский лев — денежная единица Болгарии.
 «Лев» () — проект немецкого сверхтяжёлого танка времен Второй мировой войны.
 Лев — село в Кельбаджарском районе, Азербайджан.
 «Лев» () — пятизвёздочная гостиница в центре Любляны, Словения.
 «Лев» () — хоккейный клуб из Попрада, Словакия. Основан в 2010 году. В 2012 году одобрен переезд в Прагу.
 «Лев» () — хоккейный клуб из Чехии. Основан в 2012 году после переезда словацкого клуба «Лев» из Попрада.
 Лев — обозначение Книги Левит.
 Лев — фигура в тю сёги и добуцу сёги.
 «Лев» — российский трамвай.

Имя 
 
 
 
 
 
 Лев VI Мудрый или Философ (866—912) — византийский император (886—912) из Македонской династии.
 Лев VI (?—928) — папа римский (928 год).
 Лев VII (?—939) — папа римский (936—939).
 Лев VIII (?—965) — папа римский (963—965).
 Лев IX (1002—1054) — папа римский (1049—1054).
 Лев X (1475—1521) — папа римский (1513—1521).
 Лев XI (1535—1605) — папа римский (1605).
 Лев XII (1760—1829) — папа римский (1823—1829).
 Лев XIII (1810—1903) — папа римский (1878—1903).

 Лев Диакон (950—1000) — византийский писатель, историк, придворный.
 Лев Каппадокийский, преподобный 
 Лев Катанский (720—789) — епископ города Катания (Сицилия), святитель.
 Лев Математик (790—869) — византийский математик, архиепископ Фессалоник (840—843), основатель Магнаврской школы в Константинополе.
 Лев Оптинский, преподобный
 Лев Охридский (? — 1056) — архиепископ Охридский, писатель.
 Лев Патарский, мученик
 Лев Руанский (?—900) — епископ города Руана, священномученик.

 Лев (Егоров) (1898—1937) — архимандрит Русской православной церкви, преподобномученик.
 Лев (Жилле) (1892—1980) — архимандрит Западноевропейского экзархата русских церквей Константинопольского патриархата, церковный писатель.
 Лев (Макконен) (1948) — епископ Константинопольского патриархата; предстоятель Финляндской архиепископии
 Лев (Церпицкий) (род. 1946) — епископ Русской православной церкви; митрополит Новгородский и Старорусский
 Лев (Черепанов) (1888—1937) — епископ Ставропольский Русской православной церкви.
 Лев (Юрлов) (ок. 1678—1755) — епископ Воронежский.

Фамилия 
 Лев, Борис Давидович (1911—1971) — участник Великой Отечественной войны, командир 4-го гвардейского стрелкового полка 6-й гвардейской стрелковой дивизии 13-й армии Центрального фронта, Герой Советского Союза, генерал-майор.
 Лев, Давид Натанович (1905.2.V — 1969.10.X) — археолог, исследователь памятников первобытного общества эпохи палеолита на территории Узбекистана Родился в Могилёве.
 
  (1922—2004) — израильский физик.
 Лев, Исраэль Авраам (1845—1920) — промышленник, общественный деятель.
 Лев, Лилиана (Лев, Елена Сергеевна) (1988) — российская и американская певица и фотомодель.
 Лев, Миша (Михаил Аронович (Андреевич) Лев; (1917—2013) — советский и израильский прозаик, один из ведущих современных писателей на идише. Был членом Союза писателей СССР, членом правления издательства «Советский писатель», членом редколлегии журнала «Советиш геймланд». Участник Великой Отечественной войны.
 Лев, Моисей Яковлевич (1902—1976) — генерал-майор артиллерии.
 Лев, Морис (; 1908—1994) — американский кардиолог и патолог, описавший .
 Лев, Паулина Абрамовна (в замужестве Ват, псевдоним Оля Ватова; 1903—1991) — польская писательница и переводчица, супруга А. М. Вата.
 Лев, Рафаил Фроимович (1918—1943) — участник Великой Отечественной войны, командир стрелковой роты 989-го стрелкового полка 226-й стрелковой дивизии 60-й армии Центрального фронта, Герой Советского Союза, старший лейтенант.
 Лев, Ронен (1968) — израильский шахматист, гроссмейстер (1994).
 Лев, Савелий Моисеевич (псевдоним Л. Савин; 1891—1947) — советский писатель
 Лев, Сергей Юрьевич (1975) — археолог отдела археологии каменного века, кандидат исторических наук. Заместитель начальника Зарайской экспедиции.
 Лев, Феликс Григорьевич (1932—1977) — детский писатель.
 Лев, Яаков (род. 1948) — израильский историк-востоковед.

См. также 
 Бар-Лев
 Львы Медичи
 Лев-Компанеец
 Лев-Старович
 Лев зимой
 Лев Иуды
 Лев Против
 Лев святого Марка
 Брауншвейгский лев
 Китайский лев
 Мардзокко
 Немейский лев
 Король Лев (значения)
 Смелый Лев
 Левон
 Лео
 Лёв
 Львы (значения)